Айдукевич — фамилия. Известные носители:

 Айдукевич, Зыгмунт (1861—1917) — польский художник.
 Айдукевич, Казимеж (1890—1963) — польский философ и логик.
 Айдукевич, Тадеуш (1852—1916) — польский художник.